E néven ismert ütközetek, amelyeket a nyugat-piemonti Novara város közelében vívtak:

 Novarai csata (1500): a Francia Királyság és a Milánói Hercegség csapatai között, XII. Lajos francia király második itáliai háborúja (1499–1504) során, Novara ostroma.
 Novarai csata (1513): a Cambrai-i liga és a Francia Királyság csapatai között, a cambrai-i liga negyedik háborúja (1513–1516) során.
 Novarai csata (1821): az Osztrák Császárság és a szárd-piemonti liberális felkelők között az osztrákok győzelmével.
 Novarai csata (1849): az Osztrák Császárság és a Szárd–Piemonti Királyság csapatai között, az olasz egységért indított első háború (1848–1849) során.